Carna a következőket jelentheti:
 Carna (mitológia) - római mitológiai alak
 Carna (Mull) - skóciai sziget, a Belső-Hebridák között